Населённые пункты Московской области в составе городов областного подчинения с административной территорией (от О до Р)

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа (рабочих и дачных посёлков) и городов) — в списке выделены оранжевым цветом — по оценке на 1 января  года.

Одинцово (Одинцовский городской округ)

Орехово-Зуево (Орехово-Зуевский городской округ)

Павловский Посад

Подольск

Пушкино (городской округ Пушкинский)

Раменское (Раменский городской округ)

Руза (Рузский городской округ)

См. также 
 Населённые пункты Московской области в составе городов с административной территорией (от А до И)
 Населённые пункты Московской области в составе городов с административной территорией (от К до Н)
 Населённые пункты Московской области в составе городов с административной территорией (от С до Я)
 Населённые пункты Московской области

Примечания